Иван Андреевич Вихко (; 1890 год, деревня Малый Узингонт, Санкт-Петербургская губерния — 15 апреля 1938 года) — нарком просвещения Карельской АССР.

Биография 
Родился в 1890 в деревня Малый Узингонт Санкт-Петербургской губернии в семье бедного крестьянина. Учился в сельской школе, затем в двенадцатилетнем возрасте по рекомендации учительницы был переведен в двухклассное училище, где обучался за государственный счет. В 1905 году поступил в Краснославянскую садоводческую школу, учась на стипендию уездного правления, но из-за начавшихся революционных волнений школа была закрыта. В 1908 году был принят стипендиатом в Колпинскую учительскую семинарию. Окончил ее в 1912 году. Сразу был призван на военную службу в армию, служил рядовым, затем писарем. Работал учителем Тургозинской школе Петергофского УОНО с 1918 по 1920 год. По направлению Петергофского УОНО с 1920 по 1923 год учился в Ленинградском Институте Народного образования. Работал инспектором Троицкого УОНО в 1923—1924 годах, затем — Ленинградского ГубОНО, в 1924—1925 годах заведовал культотделом Ленинградского Упрофбюро. По запросу Карельского обкома партии Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б) был направлен в Карело-Финскую ССР, где с 1925 по 1926 год работал заместителем заведующего Соцвосом Наркомпроса КФССР, в 1926—1927 годах заведующим Соцвосом Наркомпроса КФССР, с 1927 по 1929 год заместителем Наркома просвещения КФССР. По мобилизации ЦК ВКП (б) с 1929 по 1931 год учился в аспирантуре Московского Института Научной педагогики. По окончании ему присвоили степень научного работника I класса с правом работать в педагогическом научно-исследовательском учреждении в качестве преподавателя педагогики, политэкономии и теоретики сов. строительства. С 1931 по 1932 года был директором-организатором Карельского педагогического института. В его деятельности было крайне много трудностей: не хватало преподавателей, аудиторий, учебно-наглядных пособий, общежития. Вихко организовал работу так, что уже в первый год в Институт было принято 48 студентов. Обком партии поручил Ивану Андреевичу создание Карельского Комвуза, директором которого он был назначен в апреле 1932 года, но в том же году его перевели на другую должность. С 1932 по 1936 год Вихко был Наркомом просвещения КАССР. Одной из главных задач народного комиссара было преобразование школ в семилетние и организация десятилетнего обучения. В 1932—1933 учебном году в республике работало 93 семилетние школ с охватом 12814 учащихся и 6 средних школ с числом учащихся 349 человек. Развитие народного образования требовало все больше учителей с высшим образованием. Наркомпрос совместно с Правительством республики добились того, что в 1933 году в Ленинградских лесотехнических и сельскохозяйственных вузах были созданы карельские отделения. В вузах республики обучались уже 421 человек При них было создано 6 рабфаков с охватом 670 человек

Наряду с подготовкой учительских кадров в задачу Вихко входила работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. За три года, начиная с 1931 года, прошли обучение 22093 человека, в результате грамотность населения в республике повысилась до 87 %.

В 1931 году в Карелии был создан и начал свою деятельность Научно-исследовательский институт.

В 1936 году Вихко в связи с ухудшением здоровья был переведен в Воронеж, где работал директором педагогического училища. В 1938 году арестован по ложному обвинению. В период следствия 15 апреля 1938 года Вихко умер. Постановлением Прокуратуры КАССР от 9 апреля 1957 года уголовное дело по обвинению Ивана Андреевича было прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован посмертно.

Семья 
У Ивана Вихко осталась семья. Жена — Екатерина Соломоновна Вихко (Кутик), родилась в 1902 году, окончила Московский университет по факультету дошкольного воспитания и была направлена в распоряжение Карельского отдела народного образования. Работала в Олонце заведующей детским домом, а затем в Петрозаводске заведующей дошкольным методическим кабинетом. Последнее место работы — методист Горьковского областного дошкольного методического кабинета. В 1982 году Екатерина Соломоновна Вихко умерла.

Дочь — Ирина Ивановна Вихко, родилась в 1929 году, по окончании историкр-филологического факультета Горьковского ГУ 34 года проработала учителем русского языка и литературы в средней школе.

Сын — Лев Иванович Вихко, родился в 1931 году. Окончил механический факультет Горьковского политехнического института. В 1965 году был ведущим конструктором по проектированию автомобиля «Чайка» ГАЗ-14. С 1974 года работал начальником отделением проектирования кузовов Волжского автомобильного завода. По совместительству 8 лет преподавал в Тольяттинском политехническом институте. Является «Лауреатом премии Совета Министров СССР».

Примечания

Литература 
 Справка Прокуратуры КАССР от от 01.03.1957 г. на имя Е. С. Вихко.
 Архивная справка Карельского Обкома КПСС от 29.05.1979 г. на имя Е. С. Вихко.
 Статья П.Кузьминой «Maalaispojasta kansankomissaariksi» в газете «Neuvosto-Karjala» (№ 18 от 11.02.1977).

Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии:Автономная Карельская ССР